Grammosciadium kotschyi är en flockblommig växtart som beskrevs av Eugène Bourgeau och Pierre Edmond Boissier. Grammosciadium kotschyi ingår i släktet Grammosciadium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
kotschyi